Long (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phrae, Thailanda, cu o populație de 57.940 de locuitori și o suprafață de 1.447,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 89 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phrae